Miejscowości w USA:
 Harwood – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Harwood – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Harwood (ang. Harwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Harwood (ang. Harwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
W Wielkiej Brytanii:
 Harwood – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Harwood – miejscowość w Bolton, w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Harwood Dale – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)